Il singolare del Rakuten Japan Open Tennis Championships 2014 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP World Tour 2014.

Il detentore del titolo era Juan Martín del Potro, ma non ha potuto partecipare a causa di un infortunio al polso.

Kei Nishikori ha sconfitto in finale Milos Raonic per 7-65, 4-6, 6-4.

Teste di serie 

  Stanislas Wawrinka (primo turno)
  David Ferrer (primo turno)
  Milos Raonic (finale)
  Kei Nishikori (campione)

  Jo-Wilfried Tsonga (primo turno)
  Roberto Bautista Agut (primo turno, ritirato)
  Kevin Anderson (secondo turno)
<li>  Aleksandr Dolgopolov (primo turno)

Qualificati

  Rajeev Ram (primo turno)
  Pierre-Hugues Herbert (primo turno)

  Hiroki Moriya (primo turno)
  Michał Przysiężny (secondo turno)

Wildcard

  Tarō Daniel (primo turno)
  Tatsuma Itō (secondo turno)

  Gō Soeda (primo turno)

Tabellone

Fase finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 
 

Japan Open Tennis Championships 2014
ATP World Tour 2014